Collophoridae Bretfeld G., 1999 — семейство коллембол из надсемейства Katiannoidea (Symphypleona).

Описание 
Мелкие коллемболы округлой формы тела, бело-жёлтые.

Классификация 
1 род и около 10 видов.

 Род Collophora Richards in Delamare Deboutteville C. & Massoud Z., 1964
 Collophora africana Delamare Deboutteville & Massoud, 1964
 Collophora mysticiosa Yosii, 1966
 Collophora quadrioculata (Denis, 1933:284) Delamare Deboutteville C. & Massoud Z., 1964
 Collophora remanei Delamare Deboutteville, C. et Massoud Z., 1964
 Collophora sp1 Betsch, 1980
 Collophora sp2 Betsch, 1980
 Collophora subquadrioculata (Denis, 1948)
 Collophora sudanica Hüther, 1967

Литература 
 Delamare Deboutteville, C. et Massoud, Z. 1964. Collemboles Symphypléones de l’Angola (Première note). Paris. p. 67-104.
 Delamare Deboutteville, C. et Massoud, Z. 1964. Collophora remanei n. ssp., Collembole Symphypléone du Pérou et remarques sur le genre Collophora Richards et sa position systématique., Zoologischer Anzeiger Bd. 172. Heft 1, 1964, p. 30-36.
 Hopkin, Stephen P. (1997): The Biology of the Collembola (Springtails): The Most Abundant Insects in the World. Музей естествознания (Лондон). PDF Полный текст
 Haaramo, Mikko (2008): Mikko’s Phylogeny Archive - Collembola. Version of 2008-MAR-11. Retrieved 2008-JUL-11.
 Stach, J. (1956). The Apterygotan fauna of Poland in relation to the world-fauna of this group of insects. Family : Sminthuridae. Kraków, p. 1-287.

Примечания

Ссылки 
 Список видов Коллембол

Symphypleona
Семейства коллембол